Santa Eduviges de Andechs, o Eduvigis (; ; * Castillo de Andechs, Baviera, 1174 - Trzebnica, Silesia, 15 de octubre de 1243), fue la hija de Bertoldo IV, duque de Tirol, Carintia e Istria y su esposa Agnes.

Vida
Una de sus hermanas menores fue, Gertrudis de Merania, la primera esposa del rey Andrés II de Hungría, siendo la hija de ellos santa Isabel de Hungría, conocida también como Isabel de Turingia.  Otra de sus hermanas fue abadesa del convento benedictino de Lutzingen en Franconia, lugar en el que Eduviges recibiera su educación.

A la edad de 12 años, contrae matrimonio con Enrique I el Barbudo de Silesia quien en 1233 llega a ser duque de la Gran Polonia.

En 1238, posterior a su fallecimiento, Enrique fue enterrado en el convento de la Orden del Císter de Trzebnica, el cual fundó en el año 1202 a solicitud de Eduviges. La viuda se mudó a dicho convento que estaba a cargo de una de sus hijas. El 15 de octubre de 1243 fallece Eduviges, siendo enterrada en ese mismo convento, mientras que sus reliquias permanecen en la Abadía de Andechs.

Eduviges y Enrique tuvieron un hijo, Enrique II el Piadoso, que murió en 1241 a consecuencia de la invasión mongola, perdiendo la Batalla de Liegnitz. Tanto Eduviges como Enrique tuvieron una vida piadosa y humilde, con un gran afán por la religión, ayudando a los pobres, caminando ella descalza incluso en invierno y donando toda su fortuna a la iglesia y a los pobres.

Canonización
Fue canonizada en el año 1267. En 1773, Federico el Grande, rey de Prusia, construyó la Catedral de Santa Eduviges en Berlín, que es ahora la sede de la Arquidiócesis de Berlín, para los católicos inmigrantes de Silesia.

Santa Eduviges también es la patrona de Brandeburgo, Berlín, la Abadía de Andechs, Cracovia, Trzebnica, Silesia y de la diócesis de Görlitz. Asimismo, se le considera la patrona de los huérfanos.

Cultura popular
La mascota de Harry Potter, el búho nival fue llamado Hedwig por la escritora J.K. Rowling dado que Potter en los libros es un niño huérfano.

Referencias

Bibliografía 
 Augustin Knoblich: Lebensgeschichte der heiligen Hedwig, Herzogin und Landespatronin von Schlesien. 1174-1243. Schletter, Breslau 1860 (Digitalisat)
 Walter Nigg: Hedwig von Schlesien. 2. Auflage. Echter, Würzburg 1993, ISBN 3-429-01372-0
 Johannes Derksen: Sie liebte die Liebe. Ein Lebensbild der heiligen Hedwig; St. Benno Verlag Leipzig 1975

Enlaces externos 

 Iglesia de Santa Eduviges en Stuttgart, dedicada en 1953 al "Vertriebenen von Schlesien"
 Página web de Landsmannschaft Schlesien con su fotografía
 Vida y milagros de Santa Eduviges

Grandes duquesas consortes de toda Polonia del siglo XIII

Santos católicos de Polonia del siglo XIII
Santos católicos de Alemania del siglo XIII
Santas
Polacas del siglo XII
Alemanas del siglo XIII
Alemanas del siglo XII
Personas canonizadas por Bonifacio VIII